Eekhout (Zwolle), een park in Zwolle, in de Nederlandse provincie Overijssel
 Eekhout (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht